Ле-Тіньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 125 км на схід від Марселя, 35 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3436,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Ле-Тіньє 
 Ле-Тіньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Тіньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи